Itapicuru (Bahia), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Bahia
Rio Itapicuru, rivier in de Braziliaanse deelstaat Bahia